Peter Zupanc je lahko:

 Peter Zupanc, slovenski atlet
 Peter Zupanc, slovenski pisatelj